Марш Радецького -  марш, написаний 1848 року Йоганном Штраусом-старшим на честь фельдмаршала графа Радецького.
 Марш Радецького (роман) - роман-хроніка Габсбурзької монархії австрійського письменника Йозефа Рота.
 Марш Радецького (фільм, 1965)
 Марш Радецького (фільм, 1995)